The Voice US est une émission de télé-crochet musical américaine. Cette émission fait partie de la franchise The Voice (émission de télévision) qui est basée sur la version Hollandaise qui fut la première. L'émission est présentée par Carson Daly et Alison Haislip. Le gagnant de l'émission reçoit  et un contrat avec Universal Republic Records. Christina Aguilera, Cee Lo Green, Blake Shelton et Adam Levine sont les quatre coaches. Chaque équipe est aidée par leur coaches respectifs. La première étape est l'audition à l'aveugle où les juges sont dos aux candidats et décident s'ils veulent se retourner ou non. La deuxième étape est celle des battles où deux candidats d'une même équipe doit s'affronter sur une même chanson et ce sont les coaches respectifs qui décident de qui ira à la troisième étape c'est-à-dire les lives où le public aident à décider qui ira en finale. Quand il ne reste plus qu'un candidat par équipe, les quatre doivent s'affronter les uns contre les autres en finale.

La première saison a débuté le  sur la chaîne américaine NBC. Le gagnant de cette saison est Javier Colon, qui fut coaché par Adam Levine. Cette saison s'est achevée le  et The Voice US a été renouvelé par une nouvelle saison juste après.

Épisodes

Épisode 1 : les auditions à l'aveugle, partie 1

Épisode 2 : les auditions à l'aveugle, partie 2 
Cet épisode a été diffusé le .

Seconde chance 
À la fin des auditions habituelles, seulement Cee Lo a complété son équipe de 8 candidats, Christina et Blake n'en ont que 7 et seulement 6 pour Adam. Des anciens candidats ont alors une seconde chance de séduire les coachs. (N/A veut dire que le coach a déjà rempli son équipe de 8) :

Épisodes 3 à 6 : les battles, sur 4 semaines 
Après les auditions à l'aveugle, chaque coach dispose de 8 candidats pour les battles qui ont été diffusés du 10 au . Les coaches commencent à travailler avec leurs candidats respectifs. Chaque épisode comprend 4 battles qui consiste à s'affronter deux candidats par équipe avec un seul gagnant qui ira aux lives. Chaque coach est aidé par différentes stars comme Adam Blackstone pour Adam, Reba Mcentire pour Blake, Cee Lo est avec Monica et enfin Sia accompagne Christina.

 – Gagnant de la battle

Épisode 7 : les lives, semaine 1 et quarts de finale, semaine 1 
Seize candidats sont sélectionnés pour les lives, ils ont commencé le  avec l'équipe de Christina Aguilera et Blake Shelton.

Liste des chansons hors-compétition

Épisode 8 : les lives, semaine 2 et quarts de finale, semaine 2 
Le , c'est au tour de l'équipe d'Adam et de Cee Lo.

Liste des chansons hors-compétition

Épisode 9 : les lives, semaine 3 et demi-finale 

Semi-finals
Le , les 8 finalistes perfoment.

Liste des chansons hors-compétition

Épisode 10 : les lives, semaine 3 et demi-finale, résultats 
Le , les 4 finalistes furent annoncés par un mélange des votes du public et des coachs. Chaque coach dispose de 50 points à répartir entre les 2 talents.
Les votes du public sont répartis sur un total de 100 points. Le talent qui a le plus de points (sur 150) est qualifié pour la finale.

Semi-final results

Liste des chansons hors-compétition

Épisode 11 : les lives, semaine 4 et finale 
Le , les 4 finalistes chantent une chanson originale et un duo avec son coach.

Liste des chansons hors-compétition

Épisode 12 : les lives, semaine 4 et résultats de la finale 
Diffusé le .

Liste des chansons hors-compétition

Finale

Finalistes 

 – Gagnant
 – Second
 – Troisième et quatrième places
 – Éliminés en demi-finale
 – Éliminés en quarts de finale
 – Éliminés aux battles

Références 

The Voice (États-Unis)
2011 à la télévision
Saison d'émission de télévision